Rubikon může znamenat:

 Rubikon – řeka v Itálii
 Překročit Rubikon – ustálené slovní spojení
 Rubikon (album) – hudební album skupiny Kryštof
 Rubikon (skupina) – česká umělecká skupina sklářských výtvarníků
 Rubikon Centrum – česká nezisková organizace zaměřující se na pomoc lidem s trestní minulostí